Джи́вел Де'Ні́л (;  5 серпня 1976 року) — американська порноактриса та режисер.

У січні 2003 року вона стала одним із співвласників порно студії Platinum X Pictures, яка розташована в Каліфорнії. Її мати також є порноактрисою, яка знімаєтся під псевдонімом De'Bella.

Нагороди 
 1999 NightMoves Award — Best New Starlet (Editor's Choice)
 2000 XRCO Award — Best Starlet
 2000 Hot d'Or — Best New American Starlet
 2001 XRCO Award — Female Performer of the Year
 2001 XRCO Award — Best Male/Female Sex Scene — Xxxtreme Fantasies Of Jewel De'Nyle
 2001 AVN Award — Female Performer of the Year
 2001 AVN Award — Best All Girl Sex Scene- Video — Dark Angels
 2002 XRCO Award — Female Performer of the Year
 2002 XRCO Award — Orgasmic Analist
 2002 XRCO Award — Best Girl/Girl Scene — No Man's Land 33
 2003 AVN Award — Best Anal Sex Scene, Video — Babes in Pornland: Interracial Babes
 2004 XRCO Award — Sex Scene, Couple — Babes in Pornland 14: Bubble Butt Babes
 2007 NightMoves Hall of Fame — включена
 2009 AVN Hall of Fame — включена
 2009 Стіна слави XRCO — включена

Примітки

Посилання 
 Біографія 
 Інтерв'ю  на сайті Adult Industry Press 

Американські порнорежисерки
Американські порноакторки
Американські кінорежисерки
Американці англійського походження
Американці сицилійського походження
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами